Йоун Ханд (; ) — ирландский футболист, игравший на позиции защитника. После завершения игровой карьеры — тренер.

Выступал, в частности, за клуб «Портсмут», а также национальную сборную Ирландии. С 1980 года по 1985 год был главным тренером сборной Ирландии.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Стелли Марис», на взрослом уровне дебютировал за клуб «Драмкондра». В возрасте 17 лет отправился в Англию в клуб «Свиндон Таун», там не закрепился и вернулся на родину, где играл за «Дандолк» и «Шелбурн», позже вернулся свой первый клуб «Драмкондра» .

В октябре 1968 года за 8 тыс. фунтов перешёл в английский кулб «Портсмут», где был основным игроком в течение восьми сезонов во Втором английском дивизионе, покинув клуб в конце сезона 1975/76 годов.

Далее после короткого периода выступлений в Южной Африке Генд стал игроком «Шэмрок Роверс», однако после девяти игр он вернулся в «Портсмут». Впрочем, на этот раз основным игроком не был, а его клуб вылетел из третьего дивизиона в четвёртый.

Завершил профессиональную карьеру футболиста выступлениями за команду «Лимерик Юнайтед», где был играющим тренером.

Выступления за сборную 
В 1969 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Ирландии. В течение карьеры в национальной команде, продолжавшейся 7 лет, провёл в форме главной команды страны 20 матчей, забив 2 гола.

Карьера тренера 

В 1979 году Ханд стал играющим тренером клуба «Лимерик Юнайтед», с которым в первом же сезоне стал чемпионом Ирландии. Благодаря этому успеху в том же 1980 году Ханду было предложено возглавить сборную Ирландии . В дальнейшем тренер совмещал работу в клубе и сборной, выиграв с Лимериком Кубок Ирландии в 1982 году, с 1983 года работал только со сборной.

Во время первой квалификационной кампании на чемпионат мира 1982 года ирландцы набрали одинаковое количество очков из сборной Франции и не вышли на чемпионата мира лишь из-за худшей разницы забитых и пропущенных голов. Впрочем, в дальнейшем результаты его работы в сборной только ухудшались — сначала Ирландия стала третьей в группе отбора на Евро-1984, значительно отстав от лидеров испанцев и нидерландцев, а затем и вообще четвёртой в отборочной группе на чемпионат мира 1986 года, после чего Ханд был уволен. При этом во время последней отборочной кампании Ханд параллельно тренировал клуб «Сент-Патрикс Атлетик».

Впоследствии ирландец недолго тренировал саудовский клуб «Аль-Таавун» (Бурайда), а затем в течение 1988—1992 годов возглавлял тренерский штаб английского клуба «Хаддерсфилд Таун».

Последним местом тренерской работы был клуб «Шелбурн», главным тренером команды которого Ханд был с 1993 по 1994 год, в дальнейшем специалист стал работать в структуре футбольной ассоциации Ирландии.

Титулы и достижения 
 Чемпион Ирландии (1) :

 Лимерик : 1979/80

 Обладатель Кубка Ирландии (1) :

 Лимерик : 1981/82

Примечания 

Родившиеся в Дублине
Тренеры ФК «Шелбурн»
Тренеры ФК «Хаддерсфилд Таун»
Тренеры ФК «Сент-Патрикс Атлетик»
Тренеры ФК «Аль-Таавун» Бурайда
Тренеры ФК «Амазулу»
Тренеры сборной Ирландии по футболу
Тренеры ФК «Лимерик»
Игроки ФК «Лимерик»
Игроки ФК «Шемрок Роверс»
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Шелбурн»
Игроки ФК «Дандолк»
Игроки ФК «Суиндон Таун»
Игроки ФК «Драмкондра»
Игроки сборной Ирландии по футболу
Футбольные тренеры Ирландии
Футболисты Ирландии